A Team Jumbo–Visma (UCI csapatkód: TJV) (korábban Kwantum, Superconfex, Buckler, Wordperfect,Novell, Rabobank, Belkin Pro Cycling és Team Lotto NL–Jumbo) egy holland profi kerékpárcsapat. Jelenleg WorldTeam, azaz a legmagasabb szintű besorolással rendelkezik, mely lehetőséget biztosít számukra a World Tour versenyeken való részvételre. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb kerékpárcsapata, az UCI csapatranglistáján 2019-ben és 2021-ben harmadik, 2020-ban pedig első lett. Ezalatt az időszak alatt a Vuelta a Españát mindhárom évben megnyerték Primož Roglič révén. A csapat legismertebb versenyzői Roglič mellett Wout van Aert, Jonas Vingegaard és Sepp Kuss.

Keret (2023)

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos oldal

Kerékpárcsapatok
Kerékpársport Hollandiában